Walk Through Fire (englisch für ‚durchs Feuer gehen‘) steht für:

 Walk Through Fire (Band), schwedische Band
 Walk Through Fire (Walk-Through-Fire-Album), Demoalbum der schwedischen Band (2009)
 Walk Through Fire (Raven-Album), Album der britischen Band Raven (Band) (2009)
 Walk Through the Fire, Album von Mark Karan (2009)